Виллиам Араухо (; род. 5 июня 1979 в Кито) — эквадорский футболист, полузащитник, наиболее известный по выступлениям за клуб ЛДУ Кито.

Биография 
Большую часть карьеры Виллиам Араухо играет в качестве арендованного игрока другими клубами. Даже сейчас, когда Араухо выиграл с ЛДУ Кубок Либертадорес и стал финалистом Клубного чемпионата мира, права на футболиста принадлежат скромному клубу Полицейской Академии Кито ЭСПОЛИ из эквадорской Серии А. Он является воспитанником этого клуба, а также «Эль Насьоналя».

В розыгрыше Кубка Либертадорес 2008, в котором ЛДУ впервые в истории эквадорского футбола завоевал международный трофей, стал одним из ключевых игроков команды. Зачастую усиливал в победном турнире игру с выходом на замену (из 12 проведённых матчей в 8 он выходил на замену).

По окончании чемпионата Эквадора 2011 года Вильям Араухо покинул ЛДУ и подписал контракт с командой «Текнико Университарио».

Титулы 
 Чемпион Эквадора (1): 2010
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2008
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2009
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2011
 Обладатель Рекопы (2): 2009, 2010

Ссылки 
 
 Профиль на www.ecuafutbol.org
 Профиль на soccernet.espn.go.com

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Депортиво Куэнка»
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Текнико Университарио»
Игроки ФК «Эль Насьональ»
Игроки ФК ЭСПОЛИ